Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Marcel Granollers e Rajeev Ram.

In finale Granollers e Ram hanno battuto Jean-Julien Rojer e Horia Tecău con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
  Mike Bryan /  Jack Sock (semifinale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (secondo turno)

 Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
 Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale)
 Henri Kontinen /  John Peers (secondo turno)
 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

Alternate 
  Divij Sharan /  Artem Sitak (secondo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Adrian Mannarino (primo turno)

 Julien Benneteau /  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2018